E64 oder E 64 steht für:
 BMW E64, ein PKW-Modell
 Europastraße 64, eine Fernstraße von Turin nach Brescia in Italien
 Mangelerkrankung, Folgen von Mangelernährung oder sonstigen alimentären Mangelzuständen nach dem ICD-10-Code

E64